Extra-prumo ou extraprumo é o nome dado no alpinismo e escalada a uma parede rochosa que avança e que ultrapassa a verticalidade. Nestes planos a força de braços é fortemente solicitada.

  - Jul. 2012

Escalada
Montanhismo